Arrigoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Arrigoni (1764–1819), italienischer Blumenmaler
 Anton Arrigoni (1788–1851), österreichischer Maler
 Carlo Ettore Arrigoni degli Oddi (1867–1942), italienischer Ornithologe und Politiker
 Daniele Arrigoni (* 1959), italienischer Fußballspieler und -trainer

 Luciano Arrigoni, italienischer Schauspieler
 Luigi Arrigoni (1890–1948), italienischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Pierro Arrigoni (1856–1940), italienischer Architekt
 Pier Virgilio Arrigoni (* 1936), italienischer Botaniker
 Pompeio Arrigoni (1552–1616), Erzbischof von Benevent und Kardinal
 Vittorio Arrigoni (1975–2011), italienischer Reporter und Aktivist

Siehe auch:
 Arigoni